Szentpéteri József
Szentpéteri József (1781–1862) ötvösművész
Szentpéteri József (1954) régész
Szentpétery József
Szentpétery József (1921–2015) erdélyi magyar orvos, orvosi szakíró, professor emeritus
hasonló nevűek
Szentpéteri L. József (1977) biológus, természetfotós